C. elegans pode referir-se a:
 Caenorhabditis elegans
 Caladenia elegans
 Calceolispongia elegans
 Calcinus elegans
 Caledothele elegans
 Calligonum elegans
 Calliprason elegans
 Calliscelio elegans
 Callotillus elegans
 Calocalanus elegans
 Calochortus elegans
 Caloria elegans
 Calosoma elegans
 Calyptranthes elegans
 Calyptrocalyx elegans
 Cambridgea elegans
 Capnodium elegans
 Capparis elegans
 Cardiocondyla elegans
 Cardioglossa elegans
 Carinostoma elegans
 Castilleja elegans
 Catapaecilma elegans
 Celeus elegans
 Centruroides elegans
 Cephalota elegans
 Cereus elegans
 Cestrum elegans
 Cethegus elegans
 Chaetoderma elegans
 Chaetonotus elegans
 Chaetophora elegans
 Chamaedorea elegans
 Chalarostylis elegans
 Cheiracanthium elegans
 Chersotis elegans
 Chesneya elegans
 Chirostenotes elegans
 Chlorolestes elegans
 Chlorostilbon elegans
 Chrysopilus elegans
 Chrysotoxum elegans
 Chrysotus elegans
 Chusquea elegans
 Coccothrinax elegans
 Cochlespira elegans
 Coelinidea elegans
 Coenosia elegans
 Coleonyx elegans
 Collemopsidium elegans
 Colletes elegans
 Columbinia elegans
 Coluria elegans
 Combretum elegans
 Comitas elegans
 Conocybe elegans
 Conops elegans
 Conotrachelus elegans
 Conus elegans
 Coptoclavella elegans
 Coronium elegans
 Corydalis elegans
 Corydoras elegans
 Corynoptera elegans
 Cosmodes elegans
 Costentalina elegans
 Cotoneaster elegans
 Craspedochiton elegans
 Craspedodiscus elegans
 Crassula elegans
 Crematogaster elegans
 Cricosaurus elegans
 Crioceratites elegans
 Croton elegans
 Cryptoditha elegans
 Ctenochasma elegans
 Ctenophora elegans
 Ctenium elegans
 Cunninghamella elegans
 Cybiosarda elegans
 Cyclamen elegans
 Cyclanorbis elegans
 Cyclaspis elegans
 Cyerce elegans
 Cymbidium elegans
 Cymatoderma elegans
 Cymbopogon elegans
 Cynodictis elegans
 Cynosurus elegans
 Cypella elegans
 Cyphophoenix elegans
 Cyprinodon elegans
 Cypripedium elegans
 Cyrestis elegans
 Cyriocosmus elegans

Desambiguação